Гуадалька́сар () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-Медио-дель-Гвадалькивир. Занимает площадь 72 км². Население — 1593 человека (на 2010 год). Расстояние — 28 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Guadalcázar

Муниципалитеты Кордовы
Населённые пункты Кордовы